Die Dreizehnte Bundesversammlung trat am 23. Mai 2009 zusammen, um einen neuen deutschen Bundespräsidenten zu wählen. Bei der Wahl wurde Horst Köhler wiedergewählt.

Zusammensetzung 
Die 13. Bundesversammlung setzte sich aus 1224 Mitgliedern zusammen: aus den damaligen 612 Mitgliedern des Deutschen Bundestages (MdB) sowie der gleichen Anzahl von Delegierten der Landesparlamente.

Nach Parteien 
Die Sitzverteilung nach Parteien stellte sich wie folgt dar:

Nach Bundesländern 
Die 612 Sitze der 16 Bundesländer teilten sich auf nach den Anteilen der deutschen Bevölkerung, mit dem Stand vom 30. Juni 2008.

Liste der Mitglieder 

Die Bundestagsabgeordneten (Stand: 20. April 2009) sind mit Bundestag gekennzeichnet. Bei den Delegierten der Bundesländer (Stand: 20. Mai 2009) ist der Name des Landes vermerkt.

Weblinks 
 Bundesversammlung Bundestag.de
 Zahl der Mitglieder der Bundesversammlung, im Bundestag und den Ländern mit Aufteilung nach Parteien

Einzelnachweise 

13
Politik 2009
Mitglieder der 13 Bundesversammlung #Deutschland